Castral est l'adjectif correspondant à un château. Il se rapporte chronologiquement au : 
 castellum dans l'Antiquité tardive, structure plus permanente ;
 castrum de l'armée romaine, repris par les premiers royaumes du Haut Moyen Âge ; 
 motte castrale (restes surélevés d'une ancienne place forte) ;
 château fort du Moyen Âge à compter du .